

Партизанска Люпча — село, громада округу Ліптовський Мікулаш, Жилінський край.
 Словенска Люпча — село, громада в окрузі Банська Бистриця, Банськобистрицький край.